Целль, Ульрих — старейший кёльнский типограф.
 Целль (Верхний Пфальц) — коммуна в Германии.
 Целль (Визенталь) — коммуна в Германии.
 Целль (Каринтия) — коммуна в Австрии.
 Целль (Люцерн) — коммуна в Швейцария.
 Целль (Мозель) — город в Германии.
 Целль (Фихтель) — коммуна в Германии.
 Целль (Цюрих) — коммуна в Швейцарии.